Aris BC – klub koszykarski
 Aris FC – klub piłkarski
 Aris VC – klub siatkarski